Тиранія — форма державної влади, встановлена шляхом застосування насильства і заснована на одноосібному правлінні.
 Тиранія (гурт) — український музичний гурт.
 Tyranny — рольова відеогра на тему фентезі, розроблена Obsidian Entertainment.